Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1994 () проходил со 2 по 9 апреля 1994 в городе София (Болгария) в Зимнем дворце спорта одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (7-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Германии. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах сборные Швейцарии и США.

В женском турнире чемпионами стала (3-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах сборные Дании и Швеции.

В чемпионате впервые принимали участие мужская и женская юниорские сборные Болгарии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получают обе проигравшие в полуфиналах команды.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.

(«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение)

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Болгарии в 1994 году
Международные соревнования по кёрлингу в Болгарии
Апрель 1994 года
Международные спортивные соревнования в Софии
Чемпионаты мира в Болгарии